Polens parlamentsvalg 2005 fandt sted 25. september.

Resultater

Valg til Sejmen 

Parlamentsvalg 2005, Polens
Politiske valg i 2005